Okręty US Navy o nazwie USS  "Detroit":
 Pierwszy  był brytyjskim 12 działowym okrętem, przechwycony w czasie bitwy na jeziorze Erie 10 września 1813.
 Drugi "Detroit" był parowcem śrubowym, którego stępkę położono w New York Navy Yard w 1865, ale został rozebrany na pochylni.
 Trzeci  był slupem wojennym noszącym tę nazwę od 15 maja do 10 sierpnia w 1869. Wcześniej i później nosił nazwę "Canandaigua".
 Czwarty  był krążownikiem. W służbie w latach 1893-1904.
 Piąty  był krążownikiem lekkim. W służbie w latach 1923-46.
 Szósty  był szybkim okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1970-2005.
 Siódmy  jest planowanym okrętem typu Freedom. Kontrakt na budowę został podpisany.

Detroit